Казарино — название населённых пунктов в России:

 Казарино — хутор в Киквидзенском районе Волгоградской области.
 Казарино — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Казарино — деревня в Нелидовском районе Тверской области.